Naufahu ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Naufahu (* 1978), neuseeländischer Schauspieler und Rugbyspieler
 Nisifolo Naufahu (* 1977), tongaischer Rugby-Union-Spieler